iPhone SE is een reeks iPhones die door Apple zijn ontworpen om goedkoper en voor iedereen toegankelijk te zijn.

Lijst met modellen:
 iPhone SE (2016), smartphone uit 2016
 iPhone SE (2020), smartphone uit 2020
 iPhone SE (2022) (en), smartphone uit 2022